

Aziende
 Nokia Siemens Networks – azienda delle telecomunicazioni ridenominata Nokia Networks

Codici 
 NSN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nelson (Nuova Zelanda)
 nsn – codice ISO 639-3 della lingua nehan

Mineralogia 
 Nsn – abbreviazione di noseana

Sigle
 NATO Stock Number

Note